Niemcy:
 Hettenhausen – dzielnica Gersfeld (Rhön)
 Hettenhausen – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Südwestpfalz